Золотой всадник — название нескольких памятников.

 Золотой всадник — конная статуя курфюрста Саксонии и Польши Августа Сильного в Дрездене.
 Золотой всадник — конная статуя герою народного эпоса «Джангар» в столице республики Калмыкия, городе Элиста.
 Золотой всадник — конная статуя в г. Калушине (Польша) в честь битва против вермахта в 1939 году.